Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Massimiliano Narducci che ha battuto in finale Claudio Panatta 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Jaime Yzaga (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (quarti di finale)
 Paolo Canè (primo turno)

 Alberto Tous (secondo turno)
 Javier Frana (quarti di finale)
 Franco Davín (primo turno)
 Lawson Duncan (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1988